Бодрог је појам који може да се односи на:
 
 Бодрог (град) je некадашњи град у околини Сомбора у Србији.
 Бодрог фест je фестивалска манифестација у Бачком Моноштору, код Сомбора.
 Бодрог (река) je река у Словачкој, притока је рекe Тисе.
 Манастир Бодрог je манастир из румунског Банатa.
 Бодрог (Клуж) је насељено место у Румунији, у општини Апахида. 
 Стари Бодрог, је насељено место у Румунији, у општини Печка.
 Бодрог (брод) je аустроугарски брод, с којег су 1914. испаљене прве топовске салве на Београд, чиме је отпочео Први светски рат.